

Persone
 Andreas Haider-Maurer (1987) – tennista austriaco
 Jörg Haider (1950-2008) – politico austriaco
 Maximilian Haider (1950) – fisico austriaco

Cinema
 Haider – film del 2014 diretto da Vishal Bhardwaj